Кунин () — еврейская матронимическая фамилия.

Персоналии 
 Кунин, Абель Исаакович (псевдоним Старцев; 1909—2005) — российский филолог, критик и литературовед, переводчик.
 Кунин, Абрам Лазаревич (1893—1933) — участник нелегального социал-демократического движения в СССР, секретарь Главного Комитета РСДРП на Украине.
 Кунин, Александр Владимирович (1909—1996) — советский лингвист, лексикограф и фразеолог.
 Кунин, Анатолий Абрамович (род. 1944) — российский стоматолог.
 
 
 Кунин, Виталий Леонидович (род. 1983) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2006).
 
 Кунин, Вульф Израилевич — советский лингвист.
 Кунин, Евгений Викторович (род. 1956) — советский и американский биоинформатик, эволюционный биолог.
 Кунин, Иосиф Филиппович (1904—1996) — советский музыковед.
 Кунин, Исаак Абрамович (род. 1930) — советский и американский математик и механик.
 Кунин, Константин Ильич (1909—1941) — русский советский писатель, востоковед, экономист.
 Кунин, Люк (род. 1997) — американский хоккеист.
 Кунин, Мадлен (Madeleine M. Kunin; род. 1933) — американский дипломат и политик, губернатор Вермонта.
 Кунин, Марк Абрамович (1931—2010) — российский учёный-медик, андролог.
 Кунин, Михаил Ефимович — советский музыковед.
 Кунин, Моисей Абрамович (сценические псевдонимы Михаил Куни и Ганс Куни; 1897—1972) — советский художник, эстрадный исполнитель.
 Кунин, Наум Яковлевич (?—1999) — советский геолог и геофизик.
 Кунин, Сергей Николаевич (род. 1958) — советский хоккеист.
 Кунин, Станислав Эмильевич (род. 1972) — израильский джазовый кларнетист и саксофонист.
 Кунин, Стивен (Steven E. Koonin, род. 1951) — американский физик-теоретик.
 Кунин, Элан — канадский литератор, актёр театра на идише.
 Кунин, Эмиль Ильич — советский и израильский джазовый скрипач, музыкальный педагог, музыковед, бэндлидер, автор книги «Скрипач в джазе», а также «Секреты ритмики в джазе» и «Школа джазового скрипача».

Населённые пункты 
 Кунин — село в Жолковском районе Львовской области Украины.
 Кунин — село в Здолбуновском районе Ровненской области Украины.

Примечания